Chalautre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chalautre-la-Petite, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Chalautre-la-Grande, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,